Lovrečan (Zlatar Bistrica)
 Lovrečan (Ivanec)